USS Saratoga kan syfta på:

 Ett av flera fartyg i USA:s flotta som har namngivits efter slaget vid Saratoga i amerikanska revolutionskriget:
  – en 18-kanoners slup sjösatt 1780; förlorad till sjöss följande år
  – en korvett byggd på Champlainsjön för tjänst i 1812 års krig
  – en kanonslup; i tjänst 1843; tjänstgjorde till 1888
  – ett senare namn för kryssaren USS New York (ACR-2)
  – det tredje hangarfartyget i flottan; i tjänst 1927; aktiv i andra världskriget
 USS Saratoga (CVB-60/CVA-60/CV-60) – ett hangarfartyg i Forrestal-klass; i tjänst 1956; utrangerad 1994
  – ett transportfartyg i USA:s armé i första världskriget; tidigare ett ångfartyg tillhörande Ward Line; blev senare USS Mercy (AH-4)

I fiktion:
  – ett fiktivt rymdskepp i Star Trek-universumet; ett Miranda-klass rymdskepp typ tre i Starfleet, förstörd vid Battle of Wolf 359, senare ersatt av en annan Miranda-klass typ tre, registrering: NCC-31911-A
  – ett fiktivt rymdskepp i TV-serien Slaget om Tellus''; hemmabas för 58th Marine Fighter Squadron ("Wildcards"), huvudtemat för serien

Namn på amerikanska örlogsfartyg